Приречье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Приречье — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Приречье — деревня в Слонимском районе Гродненской области.

Россия 
 Приречье — посёлок в Юргинском районе Кемеровской области.
 Приречье — посёлок в Красноармейском районе Краснодарского края.
 Приречье — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Приречье — деревня в Торбеевском районе Мордовии.
 Приречье — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

Украина 
 Приречье — село в Любомльском районе Волынской области.